Last Fair Deal Gone Down — название нескольких музыкальных произведений. Может означать:
  — песня Роберта Лероя Джонсона 1936 года. 
 Last Fair Deal Gone Down — альбом Katalonia 2001 года.